Бело Поље може бити:

Србија:
 Бело Поље (Обреновац), насеље у општини Обреновац;
 Бело Поље (Горњи Милановац), насеље у општини Горњи Милановац;
 Бело Поље (Рашка), насеље у општини Рашка;
 Бело Поље (Брус), насеље у општини Брус;
 Бело Поље (Куршумлија), насеље у општини Куршумлија;
 Бело Поље (Сурдулица), насеље у општини Сурдулица;
 Бело Поље (Подујево), насеље у општини Подујево, КиМ;
 Бело Поље (Исток), насеље у општини Исток, КиМ;
 Бело Поље (Пећ), насеље у општини Пећ, КиМ;

Северна Македонија:
 Бело Поље (Дољнени), насеље у општини Дољнени.

Види још 
 Бијело Поље (вишезначна одредница)